Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2018/2019 rozpoczął się 25 listopada 2018 r. w Pitztal w Austrii, a zakończył się 1 kwietnia 2019 r. we włoskim Chiesa in Valmalenco.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 SS = slopestyle
 BA = big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia 

 

Puchar Europy w narciarstwie dowolnym
2019 w sportach zimowych
2018 w sportach zimowych
2019 w Europie
2018 w Europie